Правовые и организационные основы системы государственной службы Российской Федерации, в том числе системы управления государственной службой Российской Федерации, определяются Федеральным законом от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Государственная служба Российской Федерации — по законодательству России, «профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий:
 Российской Федерации;
 федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов;
 субъектов Российской Федерации;
 органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации;
 лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов;
 лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации».

Система государственной службы Российской Федерации включает в себя следующие виды:
 Государственная гражданская служба;
 Военная служба;
 Государственная служба иных видов.

Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» не регулирует деятельность лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.

См. также 
 Государственные должности Российской Федерации
 Совет по вопросам государственной службы при Президенте Российской Федерации
 Конвенция ООН против коррупции

Ссылки 

 Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 06.07.2006 N 105-ФЗ)
 О численности и оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в I квартале 2009 года
 Реформа государственной службы (подборка на сайте Президента России)
 Назначения должностных лиц президентом России

Примечания